Илья Александрович Бородин: Бородин, Илья Александрович (род. 1976) — российский футболист.
 Бородин, Илья Александрович (род. 1976) — российский пловец.